Tabivere se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Tabivere, comună (vald) în Județul Jõgeva, Estonia

Localități
 Tabivere, târgușor (alevik) în comuna Tabivere (Estonia), reședința comunei.